Василий Матро́сов:
 Матросов, Василий Иванович (1909—1989) — рабочий-новатор, закройщик московской обувной фабрики «Парижская Коммуна», лауреат Сталинской премии.
 Матросов, Василий Тимофеевич (1923—1976) — Полный кавалер ордена Славы